plebeius (plebejus) — korlátozott jogú polgár a Római Birodalomban
 Plebejus (Plebeius) — a boglárkalepkék (Lycaenidae)  családjában a Polyommatini nemzetség egyik neme